

Pessoas 
 Charles Möeller

Outros 
 2764 Moeller

Ver também 
 Möller

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões